Katie Vincent – amerykańska aktorka
 Katie Vincent (ur. 1996) – kanadyjska kajakarka, olimpijka